Zarow (rivier), een rivier in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Żarów (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Świdnicki
 Żarów (Neder-Silezië), een stad in deze gemeente
 Station Żarów, een spoorwegstation in deze stad
 Żarów (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski